Проспект Небесной сотни — ряд проспектов переименованных в честь Небесной сотни:
 Проспект Небесной сотни — проспект в Святошинском районе Киева.
 Проспект Небесной сотни — предполагаемый проспект в Харькове.
 Проспект Небесной сотни — планируемый к переименованию проспект Маршала Жукова в Одессе.